Прокопий (Ивачкович) (1808—1881) — епископ автокефальной сербской Карловацкой патриархии.
 Ивачкович, Светозар (1844—1924) — сербский архитектор.